Denharten ist der Ortsname von

 Denharten (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Denharten (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern